Епа́рхия Ориса́бы () — епархия Римско-католической церкви с центром в городе Орисаба, Мексика. Епархия Орисабы входит в митрополию Халапы. Кафедральным собором епархии Орисабы является церковь святого Архангела Михаила.

История 
15 апреля 1962 года Римский папа Иоанн Павел II издал буллу Adiutorium ferre, которой учредил епархию Орисабы, выделив её из Архиепархия Халапы.

Ординарии епархии 
 епископ Hipólito Reyes Larios (2000—2007);
 епископ Marcelino Hernández Rodríguez (2008 — 11.11.2013) — назначен епископом Колимы.
 Вакансия (с 11.11.2013 по 2.02.2015);
 епископ Francisco Eduardo Cervantes Merino (2.02.2015 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Adiutorium ferre

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Мексики